Эдмунд Мортимер (; 1255 — 17 июля 1304) — английский аристократ, 2-й барон Вигмор, отец Роджера Мортимера, 1-го графа Марча и фаворита королевы Изабеллы Французской. Участвовал в завоевании Уэльса, расширил семейные владения, женив сына на наследнике ирландской ветви Жуанвилей.

Биография 
Эдмунд Мортимер принадлежал к одному из самых знатных и могущественных баронских родов Англии. Мортимеры принимали участие в нормандском завоевании и получили обширные владения в Херефордшире и Шропшире, которые в дальнейшем были расширены благодаря удачным бракам и войнам с князьями Уэльса. Эдмунд был вторым сыном Роджера Мортимера, 1-го барона Вигмора, и Мод де Браоз; отец предназначил его для карьеры клирика и чиновника. Родившись в 1255 году, уже в 1265 году Эдмунд стал казначеем Йорка. В 1268 году он изучал теологию в доме архиепископа Йоркского, и король Генрих III показал свою благосклонность к юному Мортимеру, присылая ему к столу оленину. В 1274 году Эдмунд учился в Оксфордском университете, когда неожиданно умер его старший брат Ральф. Эдмунд стал наследником, но учёбу не прекратил и появился в Валлийской марке только в марте 1282 года, когда его отец уже был болен и когда шла подготовка к окончательному завоеванию Уэльса.

В походе приняли участие и отец, и сын. Их войска вторглись в Центральный Уэльс, и Роджер Мортимер умер во время боевых действий в октябре; а двумя месяцами позже, по одной из версий, Эдмунд стал автором хитрого плана, в результате которого попал в западню и был убит князь Гвинеда Лливелин ап Грифид. Барон Вигмор отправил князю, приходившемуся ему родственником (двоюродным дядей), письмо, в котором говорил, что появился в Уэльсе как союзник Гвинеда, и предлагал встретиться в замке Бильт. Там якобы должны были присягнуть на верность Лливелину Эдмунд, его младший брат Роджер, а также другие братья — Уильям и Джеффри. Поверивший в эту выдумку князь отделился от своей армии с небольшим отрядом и на пути к Бильту попал в засаду. Его голову Эдмунд Мортимер отослал со своим братом королю в Рудлан. Впрочем, существует и другая версия гибели Лливелина; точно известно только, что он погиб в бою у Бильта.

За свои заслуги Мортимер был посвящён Эдуардом I в рыцари (1283 год). Двумя годами позже он женился на Маргарите де Фиенн, происходившей от королей Иерусалима и Кастилии. В дальнейшем сэра Эдмунда регулярно вызывали в парламент как лорда Вигмора, он нёс военную службу в Гаскони (с 1294 года) и Шотландии (с 1298 года). В конце жизни Мортимер существенно увеличил владения рода, организовав брак своего старшего сына Роджера с наследницей ирландской ветви Жуанвилей. Так Мортимеры стали владельцами замка Ладлоу в Уэльсе и обширных земель в Ирландии.

Случались и столкновения между сэром Эдмундом и короной. Так, в 1290 году королевский чиновник из Монтгомери заявил, что барон самовольно осудил и казнил преступника, которого следовало выдать для королевского суда. Эдуард I в качестве наказания конфисковал Вигморский замок, но вскоре отменил эту суровую меру и ограничился штрафом в 100 марок. Мортимер не стал платить, и Вигмор снова был конфискован. Впрочем, после урегулирования конфликта сэр Эдмунд сохранил за собой и Вигмор, и право вершить суд в своих владениях. В 1297 году, когда король готовил поход во Фландрию, Мортимер был в числе лордов, заявивших, что вассальная присяга не обязывает их участвовать в этой экспедиции. В результате королю пришлось пойти на уступки.

Эдмунд Мортимер был смертельно ранен в стычке у замка Бильт летом 1304 года. Он умер в Вигморе 17 июля и там же был похоронен.

Семья 
Эдмунд Мортимер был женат на Маргарите де Фиенн, дочери Гийома де Фиенна, сеньора де Фиенн и де Тенгри, и Бланш де Бриенн, троюродной сестре жены Эдуарда I Элеоноры Кастильской. В этом браке родилось не менее семи детей:

 Роджер (1287—1330), 3-й барон Вигмор, 1-й граф Марч;
 Мод, жена Тибо де Вердена, 2-го барона Верден;
 Эдмунд, казначей в Йоркском соборе;
 Хью, священник;
 Элизабет, монахиня;
 Джоан, монахиня;
 Изольда, жена сэра Уолтера де Балуна и Хью Одли, 1-го барона Одли.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Эдмунд
02